30-та кавалерійська дивізія — кавалерійська дивізія у складі РСЧА довоєнного періоду (1935–1938).
 30-та кавалерійська дивізія — кавалерійська дивізія у складі РСЧА періоду німецько-радянської війни (1941–1945).